Хюмаша́х Ханы́м-султа́н (, ; 1543/1544, Маниса — 1574 или 1595?, Стамбул) — единственный ребёнок шехзаде Мехмеда от его наложницы Айи-хатун; одна из двух любимых внучек султана Сулеймана I и Хюррем-султан.

Биография 
Хюмашах родилась в Манисе и была единственным ребёнком шехзаде Мехмеда от наложницы Айи-хатун. Точная дата рождения неизвестна: так, Энтони Алдерсон датирует её рождение 1543 годом, а Йылмаз Озтуна — 1544 годом; таким образом Хюмашах могла быть посмертной дочерью шехзаде Мехмеда. Вскоре после появления на свет и смерти отца Хюмашах была отправлена в султанский дворец в Стамбуле к её бабушке Хюррем-султан. Хюмашах была одной из двух любимых внучек Сулеймана I (другой была дочь Михримах-султан — Айше Хюмашах-султан). Мать Хюмашах после смерти Мехмеда вышла замуж за визиря Пертева-пашу. Их внучка Айше-хатун стала первой законной женой Османа II.

В первый раз вышла замуж в 1566/1567 году за Ферхата Мехмеда-пашу(1526—1575). До женитьбы на Хюмашах-султан Ферхат Мехмед-паша был агой янычар, а затем санджакбеем Кастамону. Перед свадьбой Ферхат получил пост визиря. Им с женой был выделен участок на территории Старого дворца (построенного Мехмедом), где они построили для себя дворец, соседствовавший с мечетью султана Баязида. По словам Печеви, Ферхат, «обладатель прекрасного почерка, переписывал от руки копии Благородного Корана и продавал их по хорошей цене. Он завещал совершить ритуал погребения его тела из этих благословенных денег. Один из Благородных Мусхафов, написанных его рукой, по сей день хранится в гробнице покойного Султана Баязида». У них родились четверо сыновей и пятеро дочерей.

После смерти Ферхата Мехмеда-паши 25 августа 1575 года Хюмашах вышла замуж за Лалу Мустафу-пашу. В этом браке родился один сын.

После смерти Лала Мустафы-паши в 1581 году в третий раз вышла замуж за Гази Мехмеда-пашу (?—1592), брата Ибрагима-паши.

Умерла в Стамбуле. Время смерти точно не известно. По версии Мехмеда Сюрейи, Хюмашах умерла в правление Мурада III (1574—1595); Йылмаз Озтуна указывает датой смерти 1582 год. Похоронена в мечети Шехзаде в тюрбе отца.

Дети 
В браке с Ферхатом-пашой Хюмашах родила четверых сыновей и пятерых дочерей:
 султанзаде Мустафа-бей (1569—1593) — санджакбей Белграда, каллиграф. Имел сына Сулейман-бея, умершего в 1655 году.
 султанзаде Осман-бей (1571—1626) — санджакбей Болу.
 султанзаде Ибрагим-бей (? — погиб в 1601/2) — бейлербей. Имел сына Мустафу-пашу (родился в Боснии, умер в 1636 году), который служил мюдеррисом (учёным), затем бейлербеем.
 султанзаде Хюсни-бей
 Фатьма Ханым-султан (1567 — 29 июня 1588) — была замужем за санджакбеем Кастамону и бейлербеем Шехризора Meхмед-беем (ум. 1586), от которого родила сына Хаджи-пашу, служившего бейлербеем Сарухана.
 4 дочери, чьи имена неизвестны.

Также, среди сыновей Хюмашах-султан и Ферхата-паши Энтони Алдерсон указывает Сулейман-бея, Хаджи-пашу и Хасан-бея, которых Йылмаз Озтуна считает внуками Хюмашах.

В браке с Лала Мустафой-пашой родился только один ребёнок — султанзаде Абдулбаки-бей.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Женщины Османской империи
Династия Османов
Похороненные в мавзолее шехзаде Мехмеда
Родившиеся в 1540-е годы
Посмертные дети